Daytona pode ser:

 Daytona Beach - Flórida
 Daytona Beach Shores - Flórida
 South Daytona - Flórida
 Daytona International Speedway:
 Daytona 500
 24 Horas de Daytona
 Daytona USA (museu)
 Automóveis:
 1964-1965 Shelby Daytona
 1968-1976 Ferrari Daytona
 1969-1992 Dodge Daytona
 Motocicleta - Triumph Daytona 675
 Daytona USA - Jogo de Arcade
 Daytona USA 2 - sequência do jogo Daytona USA

Ver também
 Dayton

Desambiguação
Desambiguações de topônimos